The Football Alliance 1889–90 var den første sæson af den engelske fodboldliga Football Alliance, der blev anset for en svagere liga end The Football League, der blev dannet året før. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af The Wednesday FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Footballsite – Football Alliance 1889/90

Noter 

Sæsoner i Football Alliance
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890
Fodbold i England